Desa Pesisir kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Pesisir (administrativ by i Indonesien, lat -7,75, long 113,17), Jawa Timur, 
 Desa Pesisir (administrativ by i Indonesien, lat -7,78, long 113,32), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar